

Lokalizacje

Niemcy 
 Neubauer – dzielnica Bad Wurzach
 Neubauer – dzielnica Ochsenhausen
 Neubauer Forst-Nord – obszar wolny administracyjnie w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bayreuth
 Neubauer Forst-Süd – obszar wolny administracyjnie w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Wunsiedel im Fichtelgebirge

Osoby 
 Dagmar Neubauer – niemiecka lekkoatletka
 Franz Neubauer – zbrodniarz nazistowski

Inne 
 (8634) Neubauer – planetoida

Zobacz też 
 Neubau